Die Schweizer Hochschulmeisterschaft im Handball 2018 ist die erste Austragung des Schweizer Hochschulmeisterschaft der Frauen.

Modus

Vorrunde 
Die Vorrunde besteht aus einer Gruppen à 3 Mannschaften die im Modus «Jeder gegen Jeden» mit je einem Hin- und Rückspiel um den Finalrundeneinzug spielten. Bei Punktgleichheit entscheidet die bessere Tordifferenz.

Finalrunde 
Die beiden ersten Mannschaft der Vorrunde spielten ein Finale

Vorrunde

Rangliste

Spiele

Finale

Abschlussplatzierungen 

 Der erste Platz berechtigt zur Teilnahme an der Handball bei den European Universities Games 2018.

Einzelnachweise 

2018
Handballveranstaltung 2018
Sportveranstaltung im Kanton Tessin
Tenero-Contra